Дискография английской инди-рок группы Babyshambles, по состоянию на июль 2008, включает в себя два студийных альбома, семь синглов, три мини-альбома и один концертный альбом.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы 

Notes:
A^ "Side of the Road" была выпущена синглом на 7" пластинке только для Record Store Day в 2010. Его тираж был ограничен в 1000 экземпляров.

Би-сайды

DVD

Музыкальное видео

Примечания

Babyshambles
Babyshambles